Sawah, Sawa, Saveh, població de l'Iran
 Sawa o Zawa, població de l'Iran